Супербоул 50 () —  50 матч Национальной Футбольной Конференции (НФК) против Американской Футбольной Конференции (АФК). Решающий матч сезона НФЛ. В матче играли Каролина Пэнтерс от НФК и Денвер Бронкос от АФК. Матч прошел 7 февраля 2016 в Калифорнии. В присутствии 71 088 человек, Денвер одержал победу со счётом 24:10. В отличие от остальных Супербоулов этот обозначен не римской цифрой, а арабскими в честь 50-летия Супербоулов.

Трансляция 
В США игру транслировал CBS из-за ежегодной смены трёх главных американских телеканалов, которые транслируют НФЛ. Средняя аудитория игры составила 111,9 миллионов человек. ESPN транслировала игру на испанском языке.

Ход матча 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА

За 10 минут до конца первой четверти Денвер повел филд голом. Вскоре Денвер спровоцировал фамбл. Мяч упал в чужой зоне, «Бронкос» подобрали его для тачдаун и лидерства 10-0. Во второй четверти матча Каролина оформляет 1-ярдовый тачдаун, однако в середине четверти Денвер забивает филд гол, продолжая лидировать 13-7. С таким счетом команды ушли на перерыв.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

33-ярдовый филд гол, в середине третьей четверти, дал Денверу серьёзное преимущество 16-7. Каролина смогла сократить разницу в счете с помощью филд гола. Но за три минуты до конца четвёртой четверти Денвер делает тачдаун, а двух очковая конверсия не оставляет шансов Каролине. Лучшим игроком был признан Фон Миллер из Денвера.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Супербоул 50: Каролина Пантерс (10) против Денвера Бронкоса (24)

на стадионе Ливайс в Санта-Кларе, штат Калифорния

 Дата : 7 февраля 2016 года
 Время игры : 15:39 PST
 Погода в игре : солнечно, 24 ° C (76 ° F)
 Посещаемость игры : 71,088

ОЧКОВАЯ СТАТИСТИКА МАТЧА. DEN-Денвер, CAR-Каролина

■ Первая четверть:

⊙ DEN-10:43-34-ярдовый филд гол, Денвер повел 3:0

⊙ DEN-6:27-игрок подбирает мяч в чужой зоне, для тачдауна+экстрапоинта, после фамбла, Денвер ведет 10:0

■ Вторая четверть:

⊙ CAR-11:25-1-ярдовый тачдаун+экстрапоинт, Каролина сократила 7:10

⊙ DEN-6:58-33-ярдовый филд гол, Денвер ведет 13:7

■ Третья четверть:

⊙ DEN-8:18-30-ярдовый филд гол, Денвер ведет 16:7

■ Четвёртая четверть:

⊙ CAR-10:21-39-ярдовый филд гол, Денвер ведет 16:10

⊙DEN-3:08-2-ярдовый тачдаун+ двух очковая конверсия, Денвер ведет 24:10

См. также 
 Тачдаун
 американский футбол
 Филд гол

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Супербоул»

50
НФЛ в сезоне 2015